Carnegie Jervis (1825–1879) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia St Vincent
 Carnegie Jervis (1855–1908) – brytyjski arystokrata, 5. wicehrabia St Vincent